Born Rich – film del 1924 diretto da William Nigh
Born Rich – film documentario del 2003 diretto da Jamie Johnson